WSB Be 4/4 (15-27), type treinstel
WSB Be 4/4 (09-14), type treinstel